

Toponymes 

 Kamina, chef-lieu de la province du Haut-Lomami, en République démocratique du Congo ;
 Territoire de Kamina ;
 Kamina (Lanfièra), commune du Burkina Faso ;
 Kamina (localité du Togo).

Patronyme 

 Pierre Kamina, né en 1934, professeur d'anatomie français ;

Autres 
 Kamina (AP907), navire de soutien militaire de la marine belge.